FBISD puede referirse:
El Distrito Escolar Independiente de Fort Bend (Fort Bend Independent School District), en el Condado de Fort Bend (Texas)
El Distrito Escolar Independiente de Flour Bluff (Flour Bluff Independent School District), en Corpus Christi (Texas)